Абагалах — топоним в России якутского происхождения.

 Абагалах — река, правый приток р. Амга, координаты 62°31' 135°02'
 Абагалах — река, левый приток р. Кедете-Данырата, координаты 65°48' 115°49'
 Абагалах — урочище на левом берегу р. Туостах, координаты 67°10' 137°23' 
 Абагалах — река, левый приток р. Туостах, координаты 67°11' 137°25'

Примечания

Ссылки